Vĩnh Lộc (An Giang)
 Vĩnh Lộc (huyện in Thanh Hóa)
 Vĩnh Lộc (Bạc Liêu)
 Vĩnh Lộc (Hà Tĩnh)
 Vĩnh Lộc (Tuyên Quang)
 Vĩnh Lộc (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa)
 Vĩnh Lộc (Tuyên Quang)